Кючарианц — армянская фамилия. Известные носители:
 Кючарианц, Артур Григорьевич (1889—1962) — деятель военно-медицинской службы СССР.
 Кючарианц, Джульетта Артуровна (1917—2009) — советский и российский исследователь архитектуры, искусствовед, писатель.